39-й чемпионат мира по биатлону прошёл с 7 по 15 февраля 2004 года в немецком городе Оберхоф.

Мужчины

Спринт 10 км 

Дата: 7 февраля 2004

Гонка преследования на 12,5 км 

Дата: 8 февраля 2004

Гонка с массовым стартом на 15 км 

Дата: 15 февраля 2004

Индивидуальная гонка на 20 км 

Дата: 12 февраля 2004

Эстафета 4×7,5 км 

Дата: 13 февраля 2004

Женщины

Спринт 7,5 км 

Дата: 7 февраля 2004

Гонка преследования на 10 км 

Дата: 8 февраля 2004

Гонка с массовым стартом на 12,5 км 

Дата: 14 февраля 2004

Индивидуальная гонка на 15 км 

Дата: 10 февраля 2004

Эстафета 4×6 км 

Дата: 12 февраля 2004

Зачет медалей 

Биатлон
Чемпионаты мира по биатлону
Чемпионаты мира в Германии
Февраль 2004 года
Спорт в Германии в 2004 году
Международные спортивные соревнования в Оберхофе
Международные соревнования по биатлону в Германии